Кубок Естонії з футболу 2021–2022 — 32-й розіграш кубкового футбольного турніру в Естонії. Титул вперше здобув Пайде.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 лютого 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 березня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 травня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Естонії на soccerway 

2021–2022  
Естонія
Естонія
2021 в естонському спорті
2022 в естонському спорті